Югетт Белло (; род. 24 августа 1950 г.) — французский политик из Реюньона.

Биография 
Бывший член Коммунистической партии Реюньона (PCR), она порвала с коммунистами в 2012 году и сформировала свою собственную партию For Réunion (фр. Pour la Réunion, PLR).

Она является депутатом Национального собрания Франции, где входит в парламентскую группу Gauche démocrate et républicaine (Демократические и республиканские левые), в которую входят Коммунистическая партия Франции (ПКФ) и другие левые депутаты. Ранее, с 1997 по 2002 год, она принадлежала к радикально-гражданско-зеленой (Radical-citoyen-vert (fr)) парламентской группе, в которую входили, среди прочего, Реюньонская коммунистическая партия, зеленые и радикальные социалисты. но не ПКФ.

В 1997 году Белло стала первой женщиной-депутатом Реюньона, когда она была избрана представлять 2-й избирательный округ острова в Национальном собрании Франции. Она была переизбрана в 2002 г. и на третий срок в 2007 г., в результате чего во втором туре набрала 34 911 голосов (59,6 %). Она переизбиралась в 2012 и 2017 годах.

С марта 2008 по 2014 год Белло также была мэром крупнейшей коммуны Реюньона, Сен-Поль. Во втором туре голосования на муниципальных выборах во Франции в 2008 г. список кандидатов, возглавляемый Белло, победил список действующего мэра UMP с перевесом всего в 0,3 %.[2] В 2020 году Белло снова выиграла выборы мэра Сен-Поля.

Примечания 

Члены Французской коммунистической партии
Депутаты Национального собрания Франции
Председатели региональных советов Франции